Det finns flera artiklar om personer med namnet Magnus Stenbock:

Magnus Stenbock (1665–1717), svensk greve, militär och konstnär
Magnus Stenbock (1763–1822), svensk greve, militär och hovman
Magnus Stenbock (1911–2007), svensk greve, författare, debattör och konstnär